Стерийино (, ) — село в Сербии, в общине Ада, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 234 жителя (по переписи 1991 года — 305 жителей).

Демография 
В селе Стерийино в 2002 году проживало 204 совершеннолетних жителя, средний возраст 44,8 лет (43,4 года у мужчин и 46,2 года у женщин). В селе есть 102 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,29.

Село главным образом населено венграми, по результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 

 Valkaisor — Стерийино 
 Global Gazetteer (Falling Rain Genomics, Inc)
 Спутниковая карта (Wikimapia)

Населённые пункты Воеводины